Teatro Cervantes es el nombre de varios edificios civiles, clasificados como teatros, nombrados en honor al novelista, poeta y dramaturgo español Miguel de Cervantes.

Algunos se localizan en:
Argentina
 Teatro Nacional Cervantes, en la ciudad de Buenos Aires.
Chile
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Putaendo.
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Valdivia.
España
 Corral de Comedias de Alcalá, conocido como Teatro Cervantes, en la ciudad de Alcalá de Henares.
 Teatro Cervantes de Almería, en la ciudad de Almería.
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Béjar (Salamanca).
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Jaén.
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Linares (Jaén).
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Madrid.
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Málaga.
 Teatro Cervantes (BIC, 1986), en la ciudad de Murcia.
 Teatro Cervantes, en la población de Petrel (Alicante).
 Teatro Cervantes, en la pedanía de Santa Eulalia, municipio de Sax (Alicante).
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Segovia.
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Valladolid.
Marruecos
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Tánger.
México
 Teatro Cervantes, en la ciudad de Guanajuato.
 Teatro Cervantes, en la Ciudad de México.